August Philip Hawke Brooksbank (Londen, 9 februari 2021) is de oudste zoon van prinses Eugenie van York en Jack Brooksbank. Hij is geen prins. Hij is de twaalfde in lijn voor de Britse troonopvolging.

Geboorte 

August werd geboren op 9 februari 2021 om 8:55 uur in het Portland Hospital in Londen. Hij is een kleinzoon van prins Andrew, het derde kind van koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk en prins Philip Mountbatten.

Naam 

Hij is vernoemd naar:
August, zijn 5 x overgrootvader langs moederszijde, Albert van Saksen-Coburg en Gotha die August als derde naam heeft.
Philip is de naam van zijn overgrootvader langs moederszijde, Philip Mountbatten.
Hawk is de naam van zijn 5 x overgrootvader langs vaderszijde.

Mountbatten-Windsor